The Raiders peut faire référence à :

Cinéma 

 The Raiders, film muet américain réalisé par Jay Hunt, sorti en 1914 ; 
 The Raiders, film muet américain réalisé par Charles Swickard, sorti en 1916 ;
 The Raiders, film muet américain réalisé par Tom Mix, sorti en 1916 ;
 The Raiders, film muet américain réalisé par Nate Watt, sorti en 1921 ; 
 L'Heure de la vengeance (The Riders), film américain de Lesley Selander sorti en 1952
 Les Téméraires (The Riders), film de Herschel Daugherty sorti en 1963

Littérature 

 The Raiders, roman d'Harold Robbins sorti en 1995.